Dieser Artikel behandelt die Uruguayische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1930.

Qualifikation 
Es gab keine Qualifikation zur WM 1930, da alle Teilnehmer eingeladen wurden.

Aufgebot 

(Anmerkung: Die Rückennummern wurden im internationalen Fußball erst 1939 eingeführt.)

Spiele 
Uruguay galt nach den Siegen bei den Olympischen Spielen 1924 und 1928 neben Argentinien als Favorit für den WM-Titel. Nach einem zähen Auftakt überstand man die Vorrunde problemlos, ehe man im Halbfinale den letzten europäischen Vertreter mit 6:1 deklassierte. Im Finale der beiden damaligen Fußballgroßmächte behielt Uruguay mit 4:2 die Oberhand und wurde dadurch erster Fußball-Weltmeister der Geschichte.

Vorrunde 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Literatur 
 Folke Havekost, Volker Stahl: Fußballweltmeisterschaft 1930 Uruguay. AGON, 1. Auflage, 2005, ISBN 978-3-89784-245-8.

Weblinks 

1930
Uruguay